Henderson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Henderson County (Illinois)
Henderson County (Kentucky)
Henderson County (North Carolina)
Henderson County (Tennessee)
Henderson County (Texas)